Dvořiště bzw. Dvorište bezeichnet

Dvorište, Stadt in Serbien
Dvořiště, Ortsteil von Bystřice nad Pernštejnem in Tschechien; siehe Dvořiště (Bystřice nad Pernštejnem)
Dvořiště, Ortsteil von Leština in Tschechien
Dvořiště, Ortsteil von Mnich in Tschechien
Dvořiště, Ortslage von Borotín u Boskovic in Tschechien
Dvořiště, Ortslage von Rožná in Tschechien

Dolní Dvořiště, Gemeinde in Tschechien
Horní Dvořiště, Gemeinde in Tschechien